Endymion puede referirse a:
 Endimión, pastor de la mitología griega.
 Príncipe Endymion, personaje de Sailor Moon.
 Tercera novela de Los Cantos de Hyperion, de Dan Simmons y un personaje de la misma.
 Poema de John Keats.
 Un sinónimo del género botánico Hyacinthoides.
 Ascensor espacial en la película de To Aru Majutsu no Index
 Endymion (conjunto musical): Un ensamble de música de cámara del Reino Unido.